Gündel ist der Familienname folgender Personen:

 Gündel, aus Winsen an der Luhe stammendes Adelsgeschlecht, siehe Gündell (Adelsgeschlecht)
 Emma Gündel (1889–1968), deutsche Kinderbuchautorin
 Friedrich Hermann Gündel (* 1815; † nach 1875), deutscher Pädagoge und Sachbuchautor.
 Gustav Gündel (1794–1860), deutscher evangelischer Theologe
 Harald Gündel (* 1963), deutscher Mediziner (Psychosomatik) und Professor in Ulm 
 Johannes Gündel (1872–1938), Senatspräsident am Reichsgericht
 Marie Gündel (1858–1929), deutsche Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Gündell
 Georg Heinrich Gündell, auch Gündel (1772–1835), deutscher Geistlicher, Königlich Hannoverscher Feldpropst, Garnisonpfarrer, Superintendent, und Heimatforscher zur Geschichte der Welfen